Vlastiboř ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Tábor, siehe Vlastiboř u Soběslavi
Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou, siehe Vlastiboř u Železného Brodu